Palm Beach ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Palm Beach, Florida
 Palm Beach (Lake County, Illinois)
 Palm Beach (McHenry County, Illinois)
 Palm Beach County, Verwaltungseinheit in Florida

in Australien:
 Palm Beach (New South Wales), Vorort von Sydney
 Palm Beach (Queensland), Teil der Gold Coast

in anderen Ländern:
 Palm Beach (Aruba), Tourismusgebiet in Aruba
 Palm Beach (Südafrika), Ort in der Provinz KwaZulu-Natal
Siehe auch:
 Palm Beach Princess
 Monteverdi Palm Beach, Pkw-Modell